Babiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Babiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie Gudogaje
 Babiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie Michaliszki
 Babiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Babiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim
 Babiczy – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim, w sielsowiecie Babiczy
 Babiczy – chutor na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim, w sielsowiecie Babiczy
 Babiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim
 Babiczy – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki
 Babiczy – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze
 Babiczy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim

 Babiczy – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim

 Babiczy – stacja kolejowa na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim, w miejscowości Babiczy